Пунін — російське прізвище.

Жіноча форма — Пуніна.

Походження 

Прізвище Пунін походить з роду Пуніних.
.

Відомі носії 

 Пунін Костянтин Васильович (1882—1953) — терапевт, викладач, заслужений діяч науки РРФСР.
 Пунін Леонід Миколайович (1892—1916) — поручик, відомий партизан Першої світової війни
 Пунін Микола Миколайович (1888—1953) — радянський історик мистецтва, художній критик
  Єпископ Ігнатій (в миру Ігор Іванович Пунін;  1973 р.) — єпископ Бронницький, вікарій Московської єпархії
 Пунін Андрій Львович ( 1932 р.) — російський інженер-мостобудівник, мистецтвознавець, історик архітектури

 Пуніна Ольга Василівна ( 1985 р.) — українська письменниця та вчений, кандидат філологічних наук, заступник декана філологічного факультету з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 Літературні герої
 Пунін — герой оповідання  Івана Тургенєва «Пунін і Бабурін» (1874)

Примітки